Le elezioni comunali in Abruzzo del 2007 si sono svolte il 27 e 28 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 10 e 11 giugno, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane. Complessivamente, sono andati al voto 54 comuni abruzzesi, di cui 6 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, tra cui il capoluogo regionale L'Aquila.

Riepilogo sindaci eletti

Provincia di Chieti

Arielli

Atessa

Casalbordino

Castelguidone

Celenza sul Trigno

Furci

Gamberale

Giuliano Teatino

Lettopalena

Montelapiano

Ortona 

Le liste contrassegnate con le lettere A, B, C ed E sono apparentate al secondo turno con il candidato sindaco Tommaso Coletti.
La lista contrassegnata con la lettera D è apparentata al secondo turno con il candidato sindaco Nicola Fratino.

Ballottaggio

Ripa Teatina

Roccamontepiano

Roccascalegna

Roio del Sangro

Rosello

San Salvo

San Vito Chietino

Tollo

Torricella Peligna

Provincia dell'Aquila

Avezzano

Balsorano

Barrea

Calascio

Campo di Giove

Caporciano

Civitella Alfedena

Gioia dei Marsi

L'Aquila

Lecce nei Marsi

Luco dei Marsi

Montereale

Prata d'Ansidonia

Pratola Peligna

Rocca di Mezzo

Sant'Eusanio Forconese

Scoppito

Trasacco

Villavallelonga

Provincia di Pescara

Alanno

Brittoli

Collecorvino

Montesilvano 

Le liste contrassegnate con le lettere A, B, C e D sono apparentate al secondo turno con il candidato sindaco Pasquale Cordoma.

Ballottaggio

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Scafa

Spoltore

Tocco da Casauria

Villa Celiera

Provincia di Teramo

Bisenti

Crognaleto

Martinsicuro

Penna Sant'Andrea

Pietracamela

Valle Castellana

Note 

Abruzzo
2007